27-й чемпионат мира по санному спорту прошёл с 21 по 25 февраля 1990 года на санно-бобслейной трассе в Калгари, Канада.

Одиночки (мужчины)

Одиночки (женщины)

Двойки (мужчины)

Смешанные команды

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте the-sports.org

1990
Санный спорт
Февраль 1990 года
Чемпионаты мира в Канаде
Международные соревнования по санному спорту в Канаде